Meaker est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1838-1883), première femme exécutée au Vermont
Marijane Meaker (1927-2022), romancière américaine
 (né en 1971), joueur gallois de football
 (né en 1989), joueur de cricket anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme